Senza pietà, film diretto da Emilio Ghione (1921)
Senza pietà, film diretto da Alberto Lattuada (1948)
Senza pietà, canzone di Anna Oxa, vincitrice del Festival di Sanremo nel 1999.
Senza pietà, album di Anna Oxa del 1999.